Савур-могила

 Савур-могила — мемориальный комплекс близ г. Донецка.
 Савур-могила — чёрно-белый художественный фильм 1926 года.